Rodeno puede referirse a:

 la arenisca o psamita, un mineral; 
 el nombre común de la planta Eryngium campestre; o
 el nombre común de la planta '''''Pinus pinaster.